Bañuelos puede hacer referencia a:
 Bañuelos, municipio de la provincia de Guadalajara (España).
 Bañuelos de Bureba, municipio de la provincia de Burgos (España).
 Bañuelos del Rudrón, localidad de la provincia de Burgos (España).
 Baños de Río Tobía, municipio de La Rioja (España).